Liesch ist der Familienname folgender Personen:

 Andres Liesch (1927–1990), Schweizer Architekt
 Dannielle Liesch (* 1978), australische Synchronschwimmerin

Liesch steht für:

 Liesch (Gemeinde Hermagor-Pressegger See), Ortschaft der Gemeinde Hermagor-Pressegger See, Bezirk Hermagor, Kärnten